Кеплер Лаверан Лима Фереира (), познатији као Пепе, је бразилски и португалски фудбалер који тренутно наступа за португалског великана Порто.

Биографија 
Рођен је 26. фебруара 1983. у Масеју (-{Maceió}-), Бразил. Своју фудбалску каријеру је започео са Наполијем, локалним тимом. Управо тамо је добио надимак Пепе.

Иако је имао потешкоћа у прилагођавању на острво Мадеира, где га је ухватила носталгија, Пепе је брзо напредовао. Његов успон кроз Маритимо није прошао незапажено јер га је приметио један од европских фудбалских дивова Порто. Претходно је покушао да се прикључи Спортингу из Лисабона, али два клуба нису успела да се договоре.

Међутим Пепе се одлучио за Порто у коме је после одласка Муриња у Челси и доласка Ко Адриансеа достиже своју потпуну афирмацију, после чега прелази у Реал из Мадрида где је провео читавих десет година. У лето 2017. године постао је члан турског првака Бешикташа где је остао до 17. децембра 2018. године када је отишао из Истанбула раскинувши уговор јер је клуб доспео у велике финансијске проблеме. Дана 8. јануара 2019. године Пепе се вратио у Порто са којим је потписао двоипогодишњи уговор који је касније продужио до краја 2023. године.

Трофеји

Клуб 
Порто
 Првенство Португала (4) : 2005/06, 2006/07, 2019/20, 2021/22.
 Куп Португала (3) : 2005/06, 2019/20, 2021/22.
 Лига куп Португала (1) : 2022/23.
 Суперкуп Португала (4) : 2004, 2006, 2020, 2022.
 Интерконтинентални куп (1) : 2004.
Реал Мадрид
 Првенство Шпаније (3) : 2007/08, 2011/12, 2016/17.
 Куп Шпаније (2) : 2010/11, 2013/14.
 Суперкуп Шпаније (2) : 2008, 2012.
 Лига шампиона (3) : 2013/14, 2015/16, 2016/17.
 Суперкуп Европе (2) : 2014, 2016.
 Светско клупско првенство (2) : 2014, 2016.

Репрезентација  
Португалија
 Европско првенство (1) : 2016.
 УЕФА Лига нација (1) : 2018/19.

Статистика

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1983.
Бразилски фудбалери
Португалски фудбалери
Португалски фудбалски репрезентативци
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Маритима
Фудбалери Порта
Фудбалери Реал Мадрида
Фудбалери Бешикташа
Фудбалери на Европском првенству 2008.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Европском првенству 2012.
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Купу конфедерација 2017.
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Фудбалери европски прваци
Фудбалери освајачи УЕФА Лиге нација
Фудбалери освајачи УЕФА Лиге шампиона